Bitzgraben ist ein Gewässername im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg:

 Bitzgraben (Eyach), rechter Zufluss der Eyach in Frommern, Stadt Balingen
 Bitzgraben (Katzenbach), erster Abschnittsname der Steinach (zur Eyach, zum Neckar) bis Dotternhausen